przetwornica napięcia
 bramka logiczna NOT
 rozwiązanie technologiczne w klimatyzacji pomieszczeń